Alessandro Robecchi –  giornalista, autore televisivo e scrittore italiano
 Ambrogio Robecchi – ciclista su strada italiano
 Bianca Robecchi (Brunella Gasperini) – giornalista e scrittrice italiana
 Michele Robecchi – partigiano italiano
 Luigi Robecchi Bricchetti – geografo ed esploratore italiano

Pagine correlate

 Robecco